USA
Prairie megye, megye Arkansas államban
Prairie megye, megye Montana államban